Het Mar Mattaiklooster of het Klooster van Sint-Mattheüs (Syrisch: ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ, Arabisch:دير مار متى) is een christelijk klooster op de berg Maqloub in het noorden van Irak, gelegen op ongeveer 20 kilometer van Mosoel. Het klooster behoort tot de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

Mar Mattai werd in 363 gesticht door de Syrische monnik Mar Mattai (Syrisch voor Mattheüs), die uit Amida was gevlucht voor de vervolging door de Romeinse keizer Julianus Apostata. Het klooster is door de eeuwen heen drie keer aangevallen, een keer door nestorianen en twee keer door Koerdische moslims, namelijk in 1171 en 1369, waarbij een deel van de manuscripten beschadigd raakte.

Heden ten dage is het een van de oudste christelijke kloosters die nog actief zijn. Er is een belangrijke collectie manuscripten te vinden.

Zie ook
 Syrisch christendom
 Vroegchristelijke bouwkunst

Klooster in het christendom
Religieus gebouw in Irak
Christendom in Irak